Mark Edmondson e Kim Warwick hanno battuto in finale Henry Pfister e John Sadri 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (semifinali)
 Heinz Günthardt /  Markus Günthardt (secondo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (Campioni)

 Fritz Buehning /  Shlomo Glickstein (primo turno)
 Peter Rennert /  Russell Simpson (secondo turno)
 David Carter /  Paul Kronk (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1981